Kimon (griech. Κίμων) ist der Name folgender Personen:

 Kimon (um 510 v. Chr.–449 v. Chr.), Politiker und Feldherr aus Athen
 Kimon (Olympiasieger) (um 585 v. Chr.–nach 528 v. Chr.), attischer Aristokrat
 Kimon (Stempelschneider), griechischer Münzstempelschneider